Gößling bzw. Goeßling oder Gössling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gößling (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Bernd Gössling (* 1960), deutscher Musiker, siehe Bernhard Lloyd
 Christhard Gössling (* 1957), deutscher Posaunist
 Claus Gößling (* 1951), deutscher Physiker
 Frederik Gößling (* 1977), deutscher Fußballtorwart
 Lena Goeßling (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Tobias Gößling (* 1970), deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer